Dmitrij Rostowcew (1929–1999) – rosyjski inżynier, rektor Instytutu Budowy Okrętów w Leningradzie
 Dmitrij Rostowcew (ur. 1993) – rosyjski biegacz narciarski